Primal Fear () — немецкая метал-группа, образованная в 1997 году. Название группы инспирировано одноимённым художественным фильмом, который незадолго до основания группы посмотрел Ральф Шиперс.

История

Основание, дебютный альбом 
Музыкальный коллектив Primal Fear был образован в 1997 году ранее певшим в Gamma Ray Ральфом Шиперсом и Мэтом Синнером из Sinner. Основание группы началось с совместной музыкальной деятельности Ральфа и участников группы Sinner, когда Ральф участвовал в записи их альбома Judgement Day, а также вместе с бывшим ударником той же группы Ральфом Шульцем участвовал в кавер-проекте Just Priest, исполнявшем композиции группы Judas Priest. Таким образом Ральф предложил Мэту Синнеру и Тому Науманну поиграть вместе и, когда результат их работы понравился всем музыкантам, они решили основать группу. Роль ударника была предложена Ральфу Шульцу, однако последний отказался, ввиду чего был взят старый друг Шиперса Клаус Шперлинг.

После того, как состав новой группы был сформирован, начались репетиции и запись дебютного материала, который вылился в четырёхтрэковую демозапись. Демо было послано на японский лейбл JVC Victor, с которым и был заключён договор. Немногим позже было подписано соглашение о сотрудничестве с немецким Nuclear Blast Records. В 1998 году вышел дебютный полноформатный альбом группы под названием Primal Fear, который был очень хорошо принят музыкальными критиками и даже заслужил статус лучшего дебютного альбома в жанре хэви-метал в Германии. В записи альбома также принял участие Кай Хансен из Gamma Ray. На волне успеха альбома группа едет в турне вместе с Running Wild, а также участвует на фестивале Dynamo Open Air.

Jaws of Death 
К моменту записи второго альбома Jaws of Death коллектив пополнился вторым гитаристом Стефаном Лейблингом. Продюсированием альбома занялся Мэт Синнер. В это же время Primal Fear участвуют в записи трибьют-альбомов группам Accept и Dio, записав, соответственно, композиции Breaker и Kill the King. В поддержку второго альбома группа отыграла ряд концертов в Германии, а также объездили со своим турне многие страны Европы и сыграли в Бразилии и Японии. В 2000 году из группы уходит гитарист Том Науманн, место которого занял Хенни Уолтер из Sinner. В 2001 году выходит третий альбом Nuclear Fire и занимает 37 место в немецких национальных музыкальных чартах. В поддержку альбома были совершены гастроли по Германии, выступление на фестивале Wacken Open Air, а также посещение Великобритании в рамках фестиваля Bloodstock и США на Metal Meltdown.

После завершения концертной деятельности был записан EP Horrorscope, а в 2002 году вышел очередной альбом — Black Sun. Альбом дебютировал на 55 месте в национальных немецких музыкальных чартах.

В начале июля Primal Fear отправились в студию для записи альбома «Unbreakable», который вышел 24 января 2012 года.

Состав

Текущий состав 
 Ральф Шиперс — вокал (1997 — настоящее время)
 Магнус Карлссон — гитара (2008 — настоящее время)
 Алекс Байродт — гитара (2009 — настоящее время)
 Том Науманн — гитара (1997—2000, 2003—2007, 2015 — настоящее время)
 Мэт Синнер — бас, вокал (1997 — настоящее время)
 Франческо Йовино — ударные (2019 — настоящее время)

Бывшие участники 
 Клаус Шперлинг — ударные (1997—2003)
 Стефан Лейблинг — гитара, клавишные (1998—2008)
 Хенни Уолтер — гитара (2001—2003, 2007—2010)
 Рэнди Блэк — ударные (2003—2014)
 Акилес Пристер — ударные (2014—2015)

Дискография

Полноформатные альбомы 
 1998 — Primal Fear
 1999 — Jaws of Death
 2001 — Nuclear Fire
 2002 — Black Sun
 2004 — Devil's Ground
 2005 — Seven Seals
 2007 — New Religion
 2009 — 16.6 (Before the Devil Knows You're Dead)
 2012 — Unbreakable
 2014 — Delivering the Black
 2016 — Rulebreaker
 2018 — Apocalypse
 2020 — Metal Commando

Мини-альбомы 
 2001 — Horrorscope
 2021 — I Will Be Gone

Концертные альбомы 
 2003 — The History of Fear (видеоальбом)
 2010 — Live in the USA
 2017 — Angels of Mercy – Live in Germany

Сборники 
 2006 — Metal Is Forever – The Very Best of Primal Fear
 2017 — Best of Fear

Примечания

Ссылки 

Хеви-метал-группы Германии
Пауэр-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году